Шеннон () — англомовне ім'я та прізвище ірландського та шотландського походження а також топонім.

 Шеннон Барке (; 1980) — американська фристайлістка, олімпійська медалістка (2002, 2010).
 Шеннон Боккс (; 1977) — американська футболістка, олімпійська чемпіонка (2004, 2008, 2012).
 Шеннон Бріґґз (; 1971) — американський боксер-професіонал.
 Шеннон Вокер () — американська жінка-астронавт і вчений
 Шеннон Вріленд (; 1991) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2012).
 Шеннон Елізабет (, ім'я при народжені Шеннон Елізабет Фадаль; 1973) — американська акторка, в минулому модель.
 Шеннон Лето (; 1970) — американський рок-музикант, ударник.
 Шеннон Лі (; 1969) — американська актриса.
 Шеннон Лусід () — американська жінка-астронавт і біохімік
 Шеннон Міллер (; 1977) — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996).
 Шеннон Перрі () — австралійська регбістка, олімпійська чемпіонка 2016 року
 Шеннон Сабадош (; 1986) — канадська хокеїстка, олімпійська чемпіонка (2010, 2014)

 вигаданий персонаж
 Шеннон Разерфорд () — вигаданий персонаж телесеріалу «Загублені»